

Biografia 
Era il figlio di John Lyon, IV conte di Strathmore e Kinghorne, e di sua moglie, Lady Elizabeth Stanhope.

Nel 1712 successe al padre nella contea. Morì combattendo fra le fila dei Giacobiti nella battaglia di Sheriffmur, senza essersi sposato e lasciando quindi erede della contea il fratello Charles.

Altri progetti 

John Lyon, V conte di Strathmore e Kinghorne
Conti di Strathmore e Kinghorne